Панасівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Панасівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Любарський район
 Панасівська сільська рада — Сумська область, Липоводолинський район
 Панасівська сільська рада — Тернопільська область, Зборівський район